est un nom porté par plusieurs souverains européens :
 Saint Louis ou  roi de France (1226–1270) ;
  le Riche, duc de Bavière-Landshut (1450–1479) ;
  landgrave de Hesse-Darmstadt (1768–1790).

Louis 09